Freebox TV désigne le service français de télévision sur ADSL et  télévision en fibre accessible par la Freebox de Free en zone dégroupée et en fibre optique depuis le .

Ce service est disponible sous réserve d'éligibilité technique de la ligne, à savoir, depuis mai 2007, une bande passante minimale de  pour le « bas débit » (date de diffusion en MPEG-4).

Freebox TV propose environ six cents chaînes (incluses ou payantes). La Freebox permet aussi de décoder les chaînes de la TNT reçues via une antenne TNT.

L'offre 

Lancé le , ce service propose environ 600 chaînes (incluses ou payantes).

Offre TV 
Environ 220 chaînes sont incluses dans le bouquet Freebox TV. Depuis le , l'offre Freebox Révolution s'est enrichie des chaînes du bouquet TV by Canal Panorama soit environ soixante chaînes supplémentaires.

Chaque année Free offre pendant quelques jours ou quelques semaines certaines chaînes payantes, comme les chaînes Canal+.

En juin 2020, Free propose la gratuité de la chaîne B SMART pour les abonnés Freebox, une chaîne dédiée à l'information éco et business. Free est le premier à proposer cette chaîne gratuitement.

Chaînes payantes 
Des options payantes sont disponibles en options individuelles ou dans des « packs » thématiques (par exemple les bouquets Ciné+, BeIN Sports, ou OCS). La souscription à l'option Freebox TV (incluse dans tous les abonnements sauf la Freebox Crystal) est obligatoire pour s'abonner à ces chaînes.

Vidéo à la demande (VoD) 
Free propose plusieurs services de VoD comme par exemple Canal VOD ou MYTF1VOD.

Replay 
Le service Freebox Replay propose la télévision de rattrapage pour la majorité des chaînes incluses mais également pour celles en option.

Le « multiposte » (visionnage sur appareils connectés) 
Depuis le , la Freebox (à partir de la version 3) peut rediriger le flux vidéo des chaînes basiques, et même certaines chaînes optionnelles. Suivant la bande passante disponible, il est possible de regarder simultanément une chaîne sur un téléviseur connecté au Player et une ou plusieurs chaînes sur un ordinateur, smartphone ou une tablette par le biais d'un logiciel (VLC par exemple).

Les Freebox disposent d'un tuner TNT et sont capables de diffuser sur le multiposte toutes les chaines reçues par une antenne TNT. Il est également possible de visionner les chaînes disponibles au multiposte depuis Freebox OS.

Mosaïque 
Une mosaïque récapitulative est disponible pour les chaînes Freebox TV sur le canal 0. Elle affiche toutes les chaines disponibles (y compris les variantes régionales de France 3) sous la forme de vignettes, même celles qui nécessitent un abonnement.

Freeplayer et AirPlay/Cast 

Ce service permet de visionner les fichiers multimédia de son PC sur l'écran de télévision. Il est disponible même sans être éligible à Freebox TV.

La Freebox Révolution et la Mini 4K sont compatibles AirPlay, une technologie permettant la diffusion de contenu audio ou vidéo depuis un appareil Apple via le Wi-Fi.

La nouvelle Freebox Mini 4K, fonctionnant sous Android TV, est compatible Google Cast. Il s'agit du même type de service qu'AirPlay fonctionnant sur les appareils Android récents.

Le « média center » 
Les Freebox ont une fonctionnalité « Media center » qui permet de lire des fichiers multimédia sans passer par un ordinateur. Cela permet de lire des fichiers installés sur le disque dur interne de la Freebox ou sur un périphérique de stockage connecté au Player et/ou au Server, selon le modèle de Freebox (clé USB ou disque dur externe USB/eSATA).

Formats supportés 
Le service supporte les chaînes au format 16/9, la possibilité d'une utilisation multilingue, le télétexte et le sous-titrage pour les malentendants.

Enregistrement et contrôle du direct 
Sur la Freebox V5 (sortie en 2008) et la Crystal, le « freenaute » dispose d'un disque dur de  intégré au boîtier télévision. Sur la V6 Révolution, il dispose de . Cet espace peut être utilisé pour enregistrer des émissions à partir des chaînes de télévision ou pour stocker du contenu numérique afin de les visionner sur le téléviseur. Un accès via FTP permet d'envoyer des données sur le disque dur mais aussi de récupérer sur son ordinateur les enregistrements effectués (hors chaînes avec protection DRM comme TF1, M6, W9, Canal+, etc.).

Le « timeshifting », appelé aussi « contrôle du direct », permet de mettre en pause une émission diffusée sur Freebox TV pour continuer de la regarder plus tard.

Les Freebox disposent également d'un décodeur TNT permettant aux abonnés non éligibles à la télévision par ADSL et équipés d'une antenne d'avoir accès aux chaînes de la TNT : s'il est également possible d'enregistrer les programmes, il n'est pas possible de les mettre en pause (timeshifting).

Radios 
Plus d'une soixantaine de radios généralistes, locales, thématiques, ou musicales sont ainsi disponibles en stéréo et qualité numérique sur le canal 997 et dans la section "Radio". Celles-ci peuvent être écoutées sur la télévision ou grâce à la sortie audio numérique S/PDIF (optique) dont disposent les Freebox.

Depuis la Freebox Révolution, plus de  (francophone et internationaux) sont également proposées. Depuis 2016, la Freebox Révolution permet d'accéder au contenu de Deezer, plateforme de streaming musical (sous réserve d'un abonnement)

La Mini 4K, sous Android TV, permet de choisir parmi les nombreuses applications de radio ou de podcasting disponibles ; tels que YouTube, Spotify ou encore Deezer.

Qualité 
Free propose  6 types de flux, suivant les chaines, les box (Crystal, mini 4K, Révolution, One, Delta) et le type de raccordement (TNT, ADSL ou fibre) :
 BD = Bas Débit = 720x576 (définition de la SD en plus forte compression, pour ADSL avec faible débit)
 SD = Définition Standard = 720x576 (définition des standards SECAM & PAL)
 HD = Haute Définition = 1440x1080. La grande majorité des chaînes françaises sont disponibles en haute définition.
 TNT HD = TNT Haute Définition = 1440x1080 (si on a branché l'antenne TV sur la Freebox et on a préalablement lancé le scan de recherche des chaînes TNT)
 FHD = Full HD = 1920x1080
 UHD= Ultra HD = 3840x2160
Seuls les flux disponibles sont proposés à la sélection.La dernière option dans la sélection des flux est « Automatique » qui sélectionne automatiquement le meilleur des flux disponibles.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des chaînes de la Freebox TV

Free
Technique de la télévision